Кингсли има више значења:
 Кингсли (Ајова)
 Кингсли (Кентаки)
 Кингсли (Мичиген)